Бєлашов — російське прізвище

 Бєлашов Валерій Іванович ( 1949) — український історик і викладач, доцент Глухівського національного педагогічного університету (1996—2015 рр.), кандидат історичних наук;
 Бєлашов Володимир Євгенович ( 1951) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея (2008—2011 рр.);

 Бєлашова Катерина Федорівна (Алексєєва-Бєлашова) — (1906—1971) — російський скульптор, народний художник СРСР (з 1963), член-кореспондент АМ СРСР (з 1964).

Російські прізвища